Монтана има више значења:

 Монтана, савезна држава САД
 Монтана (Бугарска)
 Монтана (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монтана (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монтана, Балнеарио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монтана, Маравиљас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монтана (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Монтана (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику